Maki může znamenat:

 domácky Markéta
 Maki (rod) – rod primátů
 Maki (současná politická strana) – izraelská komunistická strana, která je vůdčí stranou uskupení Chadaš
 Maki (historická politická strana) – zaniklá izraelská komunistická strana působící od roku 1948 do roku 1973
 Maki (1944) – japonský torpédoborec typu D z druhé světové války
 francouzský zápis malgašského jména "maky" značícího lemura kata
 Maki (značka oblečení) – značka malgašského výrobce oblečení s lemurem ve znaku
 Maki Engineering – automobilová závodní stáj